Mariotto – nome proprio di persona italiano maschile, diminutivo di Mario
 Mariotto – frazione del comune italiano di Bitonto, in Puglia
 Mariotto – personaggio della trentatreesima novella del Novellino di Masuccio Salernitano,

Persone

Nome 
 Mariotto di Nardo – pittore italiano
 Mariotto di Cristofano – pittore italiano
 Mariotto Albertinelli – pittore italiano
 Mariotto Segni – politico italiano

Cognome 
 Massimo Mariotto – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Guillermo Mariotto – stilista venezuelano naturalizzato italiano

Pagine correlate 
Mariotti